Franz Herber (1846-1918) - politico e proprietario tedesco di vigneti
 Franz Herber (1908-1996) - ufficiale della Wehrmacht tedesca, coinvolto nella repressione del colpo di stato del 20 luglio 1944

Pagine di disambiguazione